Zərqava – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Zərqava – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian